Предте́ченский — русская семинаристская фамилия. Известные носители:

 Предтеченский, Александр Михайлович  (1881—1956) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, доктор медицинских наук, профессор.
 Предтеченский, Анатолий Васильевич (1893—1966) — советский историк.
 Предтеченский, Андрей Иванович (1832—1893) — духовный писатель и публицист.
 Предтеченский, Всеволод Михайлович (1912—1978) — советский учёный и деятель в области гражданской обороны, полковник внутренней службы, профессор.
 Предтеченский, Георгий Иванович (1881—1919) — русский офицер, герой Первой мировой войны, участник Белого движения.
 Предтеченский, Сергей Александрович (1864—?) — духовный писатель.
 
 Павел (Предтеченский) (ум.1803) — архимандрит, ректор Владимирской семинарии.

Примечания